Occlusie is een term die in verschillende domeinen gebruikt wordt, zoals
 In de tandheelkunde: occlusie van de gebitselementen
 In de oogheelkunde: traanbuisocclusie, occlusie (afdekken) van een oog.
 In de meteorologie : occlusiefronten
 Bij dermatica: occlusie, het afdekken van de huid zodat het vocht dat normaal uit de huid verdampt de epidermis verweekt en geneeskrachtige stoffen gemakkelijker door de huid heen kunnen dringen.
 In de fonetiek: occlusie van het spraakkanaal